Christoph von Urach ist der Name folgender Personen:

* Christoph von Urach (Künstler), deutscher Bildhauer und Holzbildhauer
 Christoph (Württemberg) (1515–1568), Herzog Christoph von Württemberg